Амет-Хан Гарунович Магомедов (1973, Махачкала, Дагестанская АССР, СССР) — российский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Амет-Хан Магомедов родился и вырос в Дагестане. В 1992 году поступил в Московский физико-технический институт на факультет общей и прикладной физики. В 1996 поступил на режиссёрский факультет во ВГИК в мастерскую Карена Шахназарова, Андрея А. Эшпая и В. А. Фенченко.

В 2007 году на базе студии Mozga.ru снял независимый фильм «Рыжая и снег». Бюджет фильма составил всего 600 долларов. Фильм был тепло принят критиками и отмечен на многих российских кинофестивалях.

С 2009 года Амет Магомедов ведёт мастер-классы по сценарному мастерству в Школе Кино.

Фильмография

Актёр 
 2004 — К вам пришел ангел — Оскар
 2005 — Граффити — коллекционер автобусных билетов
 2006 — Кошачий вальс — бармен
 2010 — Поцелуй сквозь стену — эпизод
 2017 — Доминика

Режиссёр 
 2007 — Рыжая и снег
 2013 — Запах вереска
 2017 — Танцы на высоте

Сценарист 
 2006 — Кошачий вальс
 2008 — Платон (совместно с Вартаном Акопяном)
 2008 — Горячий лёд
 2009 — Ночь бойца (совместно с Алексеем Колмогоровым)
 2010 — Поцелуй сквозь стену
 2011 — Кукарача 3D
 2013 — Запах вереска
 2017 — Танцы на высоте

Призы и награды 
За фильм «Рыжая и снег»
 Первое место в номинации «Лучший игровой фильм» конкурса студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
 Приз Приз зрительских симпатий фестиваля «V Московская премьера»
 Диплом конкурса «Кино без киноплёнки» фестиваля «Киношок» (2007)
 Первый приз IV международного кинофестиваля «Новое кино. XXI век»
 Приз зрительских симпатий от компании «Другое кино» на фестивале «КИНОТЕАТР.DOC»
 Приз имени Сергея Добротворского от журнала «Сеанс»
 Диплом и приз от Torrents.ru «Выбор Торрентс»

Примечания

Ссылки 

 Амет Магомедов на сайте Школы Кино
 Официальный сайт фильма «Рыжая и снег»

Режиссёры России
Сценаристы России
Выпускники ВГИКа
Выпускники факультета общей и прикладной физики Московского физико-технического института